Джордж Брайант Кэмпион (; 30 декабря 1795 – 1870, Вулидж) — английский художник-акварелист, баталист. Один из первых членов Королевского общества акварелистов (избран в 1837 году), многократный участник выставок этого общества. Некоторое время преподавал рисование в Военной академии в Вулидже. Творчество Кэмпиона было в основном посвящено изображению акварелью батальных сцен из британской военной истории. Скончался в Вулидже.

Литература 
  Bryan, Michael (1886). Статья «Campion, George B.» в словаре: Graves, Robert Edmund (ed.). Bryan's Dictionary of Painters and Engravers (A–K). Vol. I (3rd ed.). London: George Bell & Sons.

Галерея 
Практические все представленные ниже акварели хранятся в коллекции Йельского центра британского искусства (:en:Yale Center for British Art).

Примечания 

Художники-баталисты Великобритании